Monarda može značiti:
 Monarda (Plantae), biljni rod
 Monarda (Animalia), rod u carstvu Aniomalia